Фотин, Фотинос (; ) — мужское имя греческого происхождения, означает «светлый»:

Православные святые 
 Фотин Апамейский (Сирийский; уб.+ 305) — православный святой, сын римского военачальника Маврикия, убит при императоре Максимиане Галерии вместе с отцом и и 70-ю воинами; память 22 февраля ст.ст.
 Фотин Кипрский — православный святой.
 Фотин Римский (Виктор; I век — уб.† 66, Атталия) — раннехристианский святой, римский офицер, мученик, сын Фотиньи Самарянки; память 20 марта (2 апреля).
 Фотин Тавийский (Галатийский; уб.+ ок. 218, Тавия) — раннехристианский святой, римский , мученик, убиенный со стратилатом Мелетием и 1218 воинами; память 24 мая ст.ст.

Другие 
 Фотин Канданский (ум.после 787) — критский православный епископ, заседавший на VII Вселенском соборе.
 Фотин Сирмийский (Паннонский; ум. 375) — анафематствованный ересиарх, епископ Сирмия в римской провинции Нижняя Паннония, ученик Маркелла.

См.также 
 Фотина